Het EK Honkbal 2005 werd van 7 juli tot 17 juli in Tsjechië gehouden. De wedstrijden werden gespeeld in Praag, Blansko, Choceň en Olomouc.

Deelnemende landen

Deze twaalf landen werden als volgt verdeeld over 2 poules:

Officials

Umpires

Scorers

Wedstrijdschema
De resultaten uit de eerste ronde tegen de teams die ook doorgingen, werden naar de finaleronde meegenomen.

Poules
De twaalf landen werden verdeeld over 2 poules:

Poule A

Poule B

Na deze poulefase werden de zes beste en zes slechtste ploegen van het kampioenschap verdeeld in weer twee nieuwe poules:

Poule 1 - 6

Poule 7 - 12

Troostfinale om plaats 3 en 4

Finale om plaats 1 en 2

Persoonlijke prijzen